P50 bzw. P 50 steht für:
 Honda P 50
 Peel P50
 Trabant P 50
 Zertifizierung „Personal im Bauwesen“, siehe Personenzertifizierung

P-50 steht für:
 Grumman XP-50
 PZL P-50 Jastrzab

P.50 steht für:
 Percival Prince
 Piaggio P.50
 Pottier P.50

P50 steht für:
 Partialdruck, bei dem jeweils 50%ige Enzymsättigung herrscht

 steht für:
 Papyrus 50